Mehren kan syfta på:

 Mehren, Altenkirchen – en kommun i Landkreis Altenkirchen i Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Mehren, Vulkaneifel – en kommun i Landkreis Vulkaneifel i Rheinland-Pfalz, Tyskland